Childs ist der Familienname folgender Personen:

 Altiyan Childs (* 1975), australischer Rocksänger
 Barton Childs (1916–2010), US-amerikanischer Pädiater und Genetiker
 Bernard Childs (1910–1985), US-amerikanischer Maler und Grafiker
 Billy Childs (* 1957), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Brevard Childs (1923–2007), US-amerikanischer Alttestamentler
 Cephas Childs (1793–1871), US-amerikanischer Kupferstecher und Lithograf
 Chris Childs (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Clarence Childs (1883–1960), US-amerikanischer Leichtathlet

 Derrick Greenslade Childs (1918–1987), Erzbischof von Wales
 Henry H. Childs (1783–1868), US-amerikanischer Politiker
 J. Rives Childs (1893–1987), US-amerikanischer Diplomat
 John Childs (* 1949), britischer Historiker
 Joseph Childs, US-amerikanischer Politiker
 Lee Childs (* 1982), britischer Tennisspieler
 Lucinda Childs (* 1940), amerikanische Choreografin und Tänzerin
 Martin Childs (* 1954), britischer Artdirector und Szenenbildner
 Morris Childs (1902–1991), US-amerikanischer Doppelagent
 Robert A. Childs (1845–1915), US-amerikanischer Politiker
 Timothy Childs (1785–1847), US-amerikanischer Politiker
 Toni Childs (* 1957), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 William Harold Joseph Childs (1905–1983), britischer Physiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Childs (Arizona)
 Childs (Florida)
 Childs (Maryland)
 Childs (Minnesota)
 Childs (Montana)
 Childs (New York)
 Childs (Pennsylvania)
 Childs (West Virginia)
 Childs Acres (Kansas)
 Childs Meadows (Kalifornien)

im NRHP gelistete Objekte:

 Childs Carriage House, in Helena, Montana, ID-Nr. 95001263
 Childs House Wing, in Norfolk, Connecticut, ID-Nr. 82005157
 Childs Residence, in Millersville, Maryland, ID-Nr. 86000416
 Childs-Brown House, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 83003807
 Childs-Irving Hydroelectric Facilities, in Camp Verde, Arizona, ID-Nr. 91001023

Siehe auch:

 USS Childs (DD-241)
 Childs-Gletscher (Begriffsklärung)
 Child (Begriffsklärung)
 Foamite-Childs Corporation
 O. J. Childs Company